Comitatul Gordon (conform originalului Gordon County) este numele a două comitate, unul din Australia și altul din Statele Unite ale Americii.

Australia 

 Comitatul Gordon, statul ,  -- (Categorie și format).

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Gordon, statul Georgia,  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Gordon (dezambiguizare)
 Gordon (nume de familie)
 Gordon (prenume)

Dezambiguizare
Nume proprii